Scottish Open 1991 steht für:

 Scottish Open 1991 (Badminton), Badmintonturnier
 Scottish Open 1991 (Squash), Squashturnier